Meakin ist der Familienname folgender Personen:

 Alf Meakin (* 1938), britischer Sprinter
 Heather Meakin (1935–2022), britische Kanutin; siehe Heather Goodman
 Paul Meakin (* 1944), britisch-US-amerikanischer Physiker und Chemiker
 Sofia Meakin (* 1998), Schweizer Ruderin
 Steve Meakin (* 1961), englischer Snookerspieler